Гордон Корман (род. 23 октября 1963) — канадско-американский писатель, написавший более 80 детских и подростковых книг.

Ранняя жизнь 
Корман родился в Монреале, Квебек, Канада, где он жил до 1970 года. Он вырос в Торнхилле, Онтарио, к северу от Торонто. Затем он переехал в Соединённые Штаты на учёбу в Нью-Йоркский университет, где изучал кино и сценарное мастерство. Корман получил степень бакалавра в университете Нью-Йорка в 1985 году со степенью Dramatic Visual Writing и Motion Picture and Television.

Карьера 
Корман написал свою первую книгу, когда ему было 12 лет. Во время его обучения в German Mills Public School , в 7 классе им было дано задание написать роман во время семестра, это и стало первой книгой Гордона — This Can't Be Happening at Macdonald Hall. 

После завершения книги он отправил свою рукопись в издательство Scholastic. This Can't Be Happening at Macdonald Hall была опубликована издательством Scholastic в 1978 году, когда Гордону было всего 14 лет. До окончания средней школы в Торнхилл Корман написал и издал ещё пять книг.

Корман написал более 85 книг, которые были проданы более чем 17 миллионами копий, его карьера охватила три десятилетия.

Библиография

Не серийные издания 
 1981 — I Want to Go Home!
 1982 — Our Man Weston
 1984 — No Coins, Please
 1985 — Don't Care High
 1986 — Son of Interflux
 1987 — A Semester in the Life of a Garbage Bag
 1989 — Radio 5th Grade
 1990 — Losing Joe's Place
 1992 — The Twinkie Squad
 1993 — The Toilet Paper Tigers
 1994 — Why Did the Underwear Cross the Road
 1996 — The Chicken Doesn't Skate
 1997 — Liar, Liar Pants on Fire
 1998 — The Sixth Grade Nickname Game 
 2002 — No More Dead Dogs 
 2003 — Maxx Comedy: The Funniest Kid in America
 2003 — Jake, Reinvented
 2006 — Born To Rock
 2007 — Schooled
 2008 — The Juvie Three
 2009 — Pop
 2012 — Ungifted

Серии

Macdonald Hall 
 1978 — This Can't Be Happening at Macdonald Hall 
 1979 — Go Jump in the Pool
 1980 — Beware the Fish!
 1982 — The War With Mr. Wizzle
 1988 — The Zucchini Warriors
 1991 — Macdonald Hall Goes Hollywood

39 ключей 
 Гипнотизёры
 Восстание весперов
 Код императора
 Точка кипения
 Фальшивая нота

Награды и признание 
1991 — Manitoba Young Reader's Choice Award, The Zucchini Warriors

2001 — American Library Association Popular Paperbacks for Young Adults, Losing Joe's Place

1999 — ALA Popular Paperbacks for Young Adults, The Toilet Paper Tigers 

2001 — ALA Popular Paperbacks for Young Adults, The Chicken Doesn't Skate 

2003 — ALA Top Ten Best Books for Young Adults, Son of the Mob 

2003 — Pacific Northwest Library Association Young Reader's Choice Award, No More Dead Dogs 

2004 — ALA Best Books for Young Adults, Jake Reinvented 

2005 — PNLA Young Reader's Choice Award – Intermediate, Son of the Mob

2010 — PNLA Young Reader's Choice Award – Intermediate, Schooled  

2010–2011 — Charlie May Simon Children's Book Award, Swindle 

2011–2012 — Charlie May Simon Award, Zoobreak

Экранизации 
Сериал Monday Night Football Club был адаптирован как сериал на канале Дисней под названием The Jersey, который транслировался в течение четырёх лет между 1999 и 2004 годами.

Ссылки 

Родившиеся в 1963 году
Детские писатели Канады
Дети-писатели
Лауреаты премии Артура Эллиса